Городно — топоним:

Гидроним 
 в России:
 Городно — озеро в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Городно — озеро в Дедовичском районе Псковской области.
 Городно (Хлыстово) — озеро в Куньинском районе Псковской области.
 Городно — озеро в Куньинском районе Псковской области.
 Городно (Лебедино) — озеро в Локнянском районе Псковской области.
Городно — озеро в Андреапольском районе Тверской области. 
 в Белоруссии:
 Городно — озеро в Витебском районе Витебской области.
 Городно — озеро в Бешенковичском районе Витебской области.
 Городно — озеро в Ушачском районе Витебской области.
 Городно — озеро в Россонском районе Витебской области.
 Городно — озеро в Шумилинском районе Витебской области.

Ойконим 
 в Белоруссии:
 Городно — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Городно — деревня в Добейсом сельсовете Шумилинского района Витебской области.
 Городно — деревня в Светлосельском сельсовете Шумилинского района Витебской области.
 в России:
 Городно — деревня, Любытинский район Новгородской области.
 Городно — деревня, Пожеревицкая волость Дедовичского района Псковской области.
 Городно — деревня, Пухновская волость Куньинского района Псковской области.

См. также 
 Большое Городно
 Малое Городно
 Городна
 Гродно (значения)